

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
 Прыжки в длину, женщины

Мехико, Национальный стадион, 13—14.10.1968

Квалификационные соревнования 
Мехико, Национальный стадион, 13.10.1968

27 участниц разбиты на 2 группы по 13—14 человек. В финал выходят 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 6,35 м.

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 14.10.1968

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968

Прыжки в длину на Олимпийских играх